Мерива́н () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Мериван.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Сершив (بخش سرشیو)
 Хав и Мирабад (بخش خاوومیرآباد)
Население области на 2006 год составляло 150 926 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана